Kynäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kynäsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kynäsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar